Масленики — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Масленики — деревня, Лынтупский сельсовет Поставского района Витебской области.

Россия 
 Масленики — деревня в Кировской области.
 Масленики — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.